|}

Die Bahnstrecke Angleur–Marloie ist eine 62 Kilometer lange elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Wallonien und verbindet den Lütticher Agglomerationsraum mit den Ardennen. Zwischen Angleur und Rivage ist sie Teil der internationalen Verbindung Lüttich–Luxemburg.

Streckenbeschreibung 
Ausgangspunkt der Strecke ist der Bahnhof Angleur an der Bahnstrecke Liège–Aachen.
Die Strecke durchquert die landschaftlich reizvollen Ardennen. In Rivage zweigt von der Strecke Angleur–Marloie die Bahnstrecke Rivage–Trois Ponts, die nach Luxemburg weiterführt, ab. In Marloie trifft die Strecke auf die Bahnstrecke Namur–Luxemburg.

Bauwerke

Tunnel 
 Tunnel von Esneux: 612 m
 Tunnel von Comblain-au-Pont: 393 m
 Tunnel von Sy: 404 m

Betrieb und Geschichte 
Eröffnet wurde die Strecke auf dem Teilabschnitt Marloie–Melreux Hotton am 25. Juli 1865, auf dem Stück Melreux Hotton–Angleur am 1. August 1866.

Weblinks 

 Streckenbeschreibung

Bahnstrecke in Belgien
Bahnstrecke AngleurMarloie
Bahnstrecke AngleurMarloie